Albot este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nata Albot (n. 1979), jurnalistă, blogger, activist civic și producător de televiziune moldoveană.
 Maria Albot (n. 1986), juristă și politiciană moldoveană.
 Radu Albot (n. 1989), jucător de tenis moldovean.